Jan Buiskool (1875-1937), burgemeester van Vlagtwedde en Delfzijl.
 Jan Buiskool (1899-1960), burgemeester van Schagen en premier van Suriname.